Иоганн Леман:
 Леман, Иоганн Георг (Lehmann, 1705—1811) — заслуженный картограф.
 Леман, Иоганн Георг Христиан (Johann-Georg-Christian Lehmann, 1792—1860) — немецкий ботаник-систематик, библиотекарь.
 Леман, Иоганн Готлиб (Lehman, J. G. 1719—1767) — немецкий минералог и горный инженер.